Instytucja (z łac. institutio – urządzenie, zwyczaj):
 instytucja – organizacja (grupa, ugrupowanie lub podmiot)
 instytucja – w antropologii zespół dążeń ludzkich mających na celu zaspokojenie określonych potrzeb
 instytucja – w politologii zorganizowany twór polityczny, stanowiący wyodrębniony zespół ludzi dysponujący zasobami organizacyjnymi oraz materialnymi umożliwiającymi uczestnictwo w życiu publicznym w celu zaspokojenia potrzeb jednostkowych i grupowych, a także uregulowania zachowań członków grupy
 instytucja – w socjologii termin wprowadzony przez Herberta Spencera, odnoszący się do bardzo trwałych elementów ładu społecznego, uregulowanych i usankcjonowanych form działalności, uznanych sposobów rozwiązywania problemów współpracy i współżycia oraz niektórych organizacji formalnych pełniących w społeczeństwie określone funkcje